Sebastian Poza (Mexikó, 2003. augusztus –) mexikói színész.

Életrajza
Sebastian Poza a jól ismert Mayrín Villanueva és  Jorge Poza fia. 2016-ban kapta meg legelső szerepét az Álmodj velem! című mexikói telenovellában. Nagyobb ismertséget számára a Derült égből apa című sorozatból  Juan Diego "Juandi" Barrios szerepe hozta meg számára 2019-ben. Azóta karrierje beindult, folyamatosan képernyőn van újabbnál, újabb telenovellákban szerepel híres mexikói színész(nő)k mellett.

Telenovellák